Henry Burleigh ist der Name folgender Personen:

* Henry G. Burleigh (1832–1900), US-amerikanischer Politiker
 Henry Thacker Burleigh (genannt Harry Thacker Burleigh; 1866–1949), US-amerikanischer Sänger und Komponist